Соревнования по лёгкой атлетике в беге на 100 метров среди мужчин на XXVII Всемирной Летней Универсиаде прошли 7 и 8 июля 2013 года на стадионе «Центральный».

Медалисты

Соревнования 
Время результатов указано в секундах. Также использованы следующие сокращения:
 Q - квалифицирована по месту в забеге
 q - квалифицирована по времени
 DNS - не вышел на старт
 DQ - дисквалификация
 ЛР - личный рекорд
 SB - лучший результат в сезоне
 PB - лучший результат в карьере
 NR - национальный рекорд

Второй раунд 
Три лучших спортсмена в каждом забеге автоматически вышли в полуфинал. Ещё четыре спортсмена были отобраны по времени.

Забег 1

Забег 2

Забег 3

Забег 4

Полуфинал 
Четыре лучших спортсмена в каждом полуфинальном забеге автоматически вышли в финал.

Забег 1

Забег 2

Финал 

Лёгкая атлетика на летней Универсиаде 2013